Вскоре после прихода нацистов к власти Национал-социалистический союз студентов Германии обратился к 29-летнему берлинскому библиотекарю, члену НСДАП Вольфгангу Геррману, с просьбой составить чёрные списки книг, «подрывающих немецкий дух», — для их изъятия из книжных магазинов и библиотек и последующего сожжения.

Литература отбиралась по следующим признакам:

 Научные работы в области марксизма и коммунизма.
 Чуждые народному духу произведения литераторов из крупных городов («асфальтовая литература»).
 Книги, смешивающие фронтовиков с грязью.
 Книги, подрывающие моральные и религиозные устои нации.
 Книги, прославляющие Веймарскую республику.
 Книги, не отражающие национальные интересы.

Уже 26 марта в газете Berliner Nachtaufgabe появился список произведений художественной литературы, в который вошли произведения 71 автора — через некоторое время дополненный (127 авторов и 4 сборника). Затем последовательно вышли списки по истории (51 автор и 4 сборника), искусству (8 авторов и 5 монографий), политике и общественно-политическим наукам (121 автор и 5 безымянных книг).

9 мая вышел циркуляр отдела прессы и пропаганды Национал-социалистического союза студентов Германии за подписями Герхарда Крюгера и Карла Ганса Лейстрица, в котором указывалось, что данные списки вполне могут быть неполными, в связи с чем ответственным за уничтожение книг предоставляется в этом плане свобода действий. В этом циркуляре приводился список 15 авторов, чьи книги должны быть сожжены безусловно и чьи имена упоминались в специальных «огненных речовках»: Карл Маркс, Карл Каутский, Генрих Манн, Эрнст Глезер, Эрих Кестнер, Фридрих Вильгельм Фёрстер, Зигмунд Фрейд, Эмиль Людвиг, Вернер Хегеман, Теодор Вольф, Георг Бернгард, Эрих Мария Ремарк, Альфред Керр, Курт Тухольский и Карл фон Осецкий. При этом Фрейд, Вольф, Бернгард и фон Осецкий в список Геррмана не входили.

Уже после 10 мая были напечатаны ещё два списка: по истории литературы (9 авторов) и по религии, философии и педагогике (33 автора и 1 сборник; опубликован 16 мая).

При составлении списков несколько раз была допущена путаница — так, например, книги Фрица Блея (Fritz Bley), видимо, были включены вместо книг Франца Блея (Franz Blei). Также в список были включены книги Людвига Баура Morgen wieder Krieg и Die öffentliche Meinung. Однако такого автора не существовало — книгу Morgen wieder Krieg написал Людвиг Бауэр, а под книгой Die öffentliche Meinung, вероятно, подразумевалась книга Die öffentliche Meinung in der Weltgeschichte, автором которой был Вильгельм Бауэр.

Всего в список вошли 313 авторов.

36 авторов попали сразу в несколько списков. Анри Барбюс значился в четырёх списках. Среди упомянутых трижды были Отто Бауэр, Карл Каутский, Генрих Кунов, Эмиль Людвиг, Генрих Манн, Франц Меринг, Эптон Синклер. В числе внесённых в два списка находились имена Армина Вегнера, Берты фон Зутнер, Эгона Эрвина Киша, Карла Корша, Дьёрдя Лукача, Розы Люксембург, Иосифа Сталина, Эрнста Толлера, Льва Троцкого, Стефана Цвейга.

Также в список были внесены книги, не имевшие автора, и сборники:
 «Антология современной лирики»
 «Антология современной прозы»
 «Белая книга „Чёрного рейсвера“ (Лига за права человека)»
 «Гейдельбергская программа»
 «10 лет веймарской конституции»
 Монография о Пауле Клее
 Монография о Людвиге Майднере
 Монография о Карле Рёссель-Майдане
 Монография об Анри де Тулуз-Лотреке
 Монография о Марке Шагале
 «Протоколы заседаний съездов СДПГ»
 «Речи ко Дню Конституции»
 «Тридцать новых немецких новеллистов»
 «Тридцать новых новеллистов новой России»

Отдельной строкой были указаны книги издательства «Am anderen Ufer», принадлежащего Алисе Рюле-Герштель.

Литература 
 Aigner, Dietrich. Die Indizierung «schädlichen und unerwünschten Schrifttums» im Dritten Reich. Hausarbeit. — Köln: Bibliothekar-Lehrinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen, 1968.
 Treß, Werner. Bundeszentrale für Politische Bildung (Hrsg.): Verbrannte Bücher 1933. Mit Feuer gegen die Freiheit des Geistes. — In: Schriftenreihe der Bundeszentrale für Politische Bildung. Band 1003, Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb). — Bonn, 2009. — ISBN 978-3-8389-0003-2.
 Treß, Werner. «Wider den undeutschen Geist». Bücherverbrennung 1933. — Berlin: Parthas, 2003. — ISBN 3-932529-55-3.
 Weidermann, Volker. Das Buch der verbrannten Bücher. — Köln: Kiepenheuer und Witsch, 2008. — ISBN 978-3-462-03962-7.

Ссылки 
 Сожженные книги
 Библиотека сожженных книг
 Список всех сожженных книг

Списки писателей
Цензура в Германии
Нацизм
Списки:Нацистская Германия
Сожжение книг
1933 год в Германии
1933 год в литературе